Hydrograd — шестой студийный альбом американской группы Stone Sour, выпущен в 2017 году. Во время продвижения альбома было выпущено четыре сингла; «Fabuless», «Song #3», «Taipei Person/Allah Tea» и «Mercy». Пятый сингл «Rose Red Violent Blue» был выпущен 13 сентября 2017 года. 24 октября 2017 года альбом получил награду за лучший хард-рок альбом в рамках музыкальной премии «Loudwire Music Awards».

Рецензия 
Альбом «Hydrograd» получил очень положительные отзывы. «Rock Sins» оценил его на рекордные 10/10 баллов.

Коммерческий успех 
Hydrograd дебютировал на позиции № 8 в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 33,000 альбомных эквивалентных единиц, из которых 30,000 составили истинные альбомные продажи.

Список композиций 
Все тексты написаны Кори Тейлором, вся музыка написана и исполнена Stone Sour.

Участники записи 
Stone Sour
 Кори Тейлор — вокал, ритм-гитара, клавишные
 Джош Рэнд — ритм-гитара
 Рой Майорга — ударные
 Кристиан Мартуччи — соло-гитара, бэк-вокал
 Джонни Чоу — бас-гитара, бэк-вокал

Творческая работа
 Stone Sour, Invisible Creature — художественное руководство
 Райан Кларк для Invisible Creature — дизайн альбома
 Трэвис Шинн — фотосъемка

Производство
 Джей Рустон — продюсер, инжиниринг, микширование
 Франческо Грациано — инжиниринг
 Алейндо Байма — инжиниринг
 Джон Дуглас — дополнительная инженерия
 Пол Логус — мастеринг
 Рон «Рэм» Массингилл — гитары и бас-техник
 Джон Николсон — барабанный техник
 Гари Майерберг — техник студии

Чарты

Примечания 

Альбомы Stone Sour
Альбомы альтернативного метала
Альбомы Roadrunner Records